Spojení písmen F a E může mít různé významy:

FE 
 FE-Schrift – písmo, znesnadňující padělání
 FE tranzistor (FET) – tranzistor řízený elektrickým polem (unipolární tranzistor)
 Fast Ethernet – varianta lokální počítačové sítě (LAN) typu Ethernet s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s

Fe 
 železo (z latinského Ferrum) – chemický prvek